Ebertsberg steht für
 Ebertsberg bei Elm, Naturschutzgebiet in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 Ebertsberg (Gemeinde St. Roman), Ortsteil in Österreich

Siehe auch:
 Ebersberg (Begriffsklärung)